GQ peut désigner :
 le sigle qui signifie Guillou-Quisquater, un protocole d'authentification numérique inventé par Louis Guillou et Jean-Jacques Quisquater ;
 un code qui signifie :
 Guinée équatoriale, selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .gq ;
 Gq, une protéine de type G, activant la phospholipase C β.

Cela peut aussi désigner :
 GQ, un magazine masculin américain — les initiales GQ signifiant  (le Trimestriel des Gentlemen) ;
 , un groupe de musique américain formé en 1968 ;
 GQ, pseudonyme de l'acteur et rappeur américain  (1976-) ;
 GQ, une marque de compteur geiger de la société américaine GQ Electronics.

Code